Ramona kan henvise til:

 Ramona (roman), er en amerikansk roman fra 1884 skrevet af Helen Hunt Jackson
 Ramona (film fra 1910), en amerikansk stumfilm med filmatisering af romanen
 Ramona (film fra 1916), en amerikansk stumfilm med filmatisering af romanen
 Ramona (pålæg), et tidligere pålægsprodukt